Hatowszczyzna – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Łomasze.
 Hatowszczyzna – agromiasteczko na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Plisa.
 Hatowszczyzna – chutor na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Zaucie.